Le sigle IFIC peut désigner :

 l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à distance de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ;
 l'International Food Information Council, organisme international de lobbying et d'étude et d'information sur la nutrition en lien avec l'industrie alimentaire et les questions de santé publique.

Sigle de 4 caractères